Аксинькино — название населённых пунктов в России:

 Аксинькино — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Аксинькино — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Аксинькино — деревня в Калининском районе Тверской области.